Por Elmhurst pode estar à procura de:

Localidades 
 Elmhurst (Illinois), cidade localizada no estado de Illinois
 Elmhurst (Nova Iorque), cidade localizada no estado de Nova Iorque

Desambiguações de topônimos